Příjmení Morgenstern [morgnštern] nosí více osobností:

 Dan Morgenstern (* 1929) – německý hudební kritik
 Dominik Markus Morgenstern (1875–1942) – český kinematografický průkopník
 Christian Morgenstern (1871–1914) – německý básník, novinář a překladatel
 Janusz Morgenstern (1922–2011) – polský filmový režisér
 Joe Morgenstern (* 1932) – americký filmový kritik
 Maia Morgensternová (* 1962) – rumunská herečka
 Ondřej Morgenstern (16. stol.) – řezbář působící v Českých Budějovicích
 Oskar Morgenstern (1902–1977) – rakouský ekonom
 Ralph Morgenstern (* 1955) – německý herec a televizní hlasatel
 Soma Morgenstern (1890–1976) – rakouský židovský spisovatel
 Stanisław Morgenstern (1806–1880) – polský římskokatolický duchovní a politik
 Stephanie Morgensternová (* 1965) – švýcarská/kanadská herečka
 Susie Morgensternová (* 1945) – americká frankofonní spisovatelka
 Thomas Morgenstern (* 1986) – rakouský skokan na lyžích

Židovská příjmení
Německá příjmení